Players Tour Championship 2014/2015 – Turniej finałowy − ostatni, finałowy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany zostanie w dniach 24-28 marca 2015.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 38 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Ostatnia 16: £ 7 000
Ostatnia 32: £ 4 000

Pula nagród: £ 350 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 138  Neil Robertson
 119  Peter Ebdon
 118, 106, 103  Mark Williams
 115  Stephen Maguire
 102  Judd Trump
 101  Mark Allen
 101  Stuart Bingham

Players Tour Championship 2014/2015
Sport w Bangkoku
2015 w Tajlandii